Brindisi puede referirse a:

Lugares 

 Bríndisi, capital de la provincia homónima  en la región de Apulia, en Italia.
 Provincia de Brindisi, una provincia de la región de Apulia, en Italia.
 Aeropuerto de Brindisi,  es un aeropuerto  próximo a Brindisi.

Personas 

 Miguel Ángel Brindisi, futbolista  y director técnico argentino.
 Margaritone de Brindisi, (Margarito di Brindisi) fue un pirata de la Pulla , de origen griego.
 Rodolfo Brindisi, un actor  argentino  de cine y teatro.

Miscelánea 

 New Basket Brindisi, un equipo de baloncesto  italiano.
 Brindisi Montagna, una localidad  italiana  de la provincia  de Potenza.
 Collina di Brindisi,  una indicación geográfica italiana con denominación de origen protegida para los aceites de oliva vírgenes extra.
 Lorenzo de Brindis, nacido Giulio Cesare Russi, santo de la Iglesia Católica.